MCG 4-22-20 може да се односи на објекат дубоког неба са -{IC}- ознакама:
IC 2441/1
IC 2441/2